Zuber – woda mineralna
 zuber – skała

Osoby o tym nazwisku:
 Marek Zuber – polski ekonomista
 Rudolf Zuber – polski geolog
 Ryszard Zuber – francuski językoznawca i logik polskiego pochodzenia